Alfred Brazier Howell
 Donavan Brazier (1997-), athlète américain ;
 Eugénie Brazier
 Flore Brazier
 Kelly Brazier
 Nicolas Brazier

Également:
 Charles-Henri Brasier